O Lobo do Mar, o livro de Jack London
 O Lobo do Mar (filme), com Edward G. Robinson e Ida Lupino (1941)
 Il lupo dei mari, filme italiano (1975), traduzido no Brasil como A Lenda do Lobo do Mar

Desambiguações de artes